Цистерцианский монастырь Штипель () — монастырь ордена цистерцианцев в районе  города Бохум (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

Монастырь основан епископом Эссена  в 1988 году. Монастырь является приоратом аббатства цистерцианцев в Австрии. В настоящий момент приором монастыря является .

До 1988 года на месте монастыря находилась община Святой Марии. 11 числа каждого месяца проходит традиционный крестный ход по т. н. «Пути Святой Марии». Также проводятся ежемесячные концерты «Похвала Марии в песне и музыке».

Здания и сооружения Бохума
Монастыри Северного Рейна-Вестфалии
Цистерцианские монастыри Германии